Кирилл Владимирович Кавалеров (31.12.1930 — 25.11.1997) — инженер-геофизик, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился в Москве.
Окончил Московский нефтяной институт (1953).
 1953—1954 старший инженер-интерпретатор, начальник партии треста «Центрнефтегеофизика», Москва.
 1954—1958 инженер-интерпретатор, начальник сейсмопартии Обской ГФЭ треста «ЗапСибнефтегеофизика», инженер-геофизик Березовской КГРЭ.
 1958—1964 начальник сейсмопартии, главный геофизик Ямало-Ненецкой КГРЭ.
 1964—1967 начальник ПТО, заместитель управляющего трестом «Ямалнефтегазразведка» по геофизическим вопросам.
 1967—1973 главный инженер Ямало-Ненецкого геофизического треста.
 1973—1980 гг. — управляющий Центральным геофизическим трестом Министерства геологии РСФСР.
 1980—1993 генеральный директор ГГП «Центргеофизика».

Под его руководством и при его участии разведаны газовые, газоконденсатные и газонефтяные месторождения — Бованенковское, Губкинское, Комсомольское, Медвежье, Тазовское, Ямбургское, Новопортовское.

Лауреат Ленинской премии 1970 г. — за открытие крупных и уникальных месторождений природного газа в северных районах Западной Сибири, эффективную разведку их и подготовку промышленных запасов.

Заслуженный геолог РСФСР (1991). Почётный разведчик недр (1989). Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1968); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970); двумя нагрудными знаками «Первооткрыватель месторождения» (Заполярное — 1970, Уренгойское — 1974).

Источники 
 https://zszem.ru/novosti/2018/oktyabr-2018/legendyi-tyumenskoj-geologii-ot-a-do-ya.-vyipusk-chetvertyij-3-10-18/kavalerov-kirill-vladimirovich.html
 https://www.gubkin.ru/gallery/portrait/detail.php?ID=36349
   Герои эпохи ямальских открытий [] : [сборник биографической информации / сост. А. М. Брехунцов, А. М. Иванова]. - Тюмень : Сибирский научно-аналитический центр, 2014. - 170 с. : ил., портр. ; 30 см. - Сост. указаны в вых. дан. - 1000 экз.. - ISBN 978-5-87591-225-2 (в пер.) :